Hythe – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Hythe – miasto w hrabstwie Kent (Anglia)